Anthocomus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Wilhelm Ferdinand Erichson 1840. Anthocomus ingår i familjen Malachiidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Anthocomus